The Silver King – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Silver King – film del 1919 diretto da George Irving
 The Silver King – film del 1929 diretto da T. Hayes Hunter